Plano kan verwijzen naar:
 Plano (boeken), een ongevouwen vel papier bestemd voor een boek

Een aantal plaatsen:
 Plano (Texas)
 Plano (Illinois)
 Plano (Iowa)
 Plano (Indiana)